Bolívar tartomány (Bolívia)
Bolívar tartomány (Ecuador)
Bolívar tartomány (Peru)

Kapcsolódó szócikkek 
Bolívar (egyértelműsítő lap)